Залосемье — деревня в Себежском районе Псковской области, МО «Себеж»
 Залосемье — озеро в Себежском районе Псковской области, МО «Себеж»